Jim Crawford, (1948-2002), skót autóversenyző
 Jim Crawford, (1973 - ), ír labdarúgó
 Jim Crawford,  ausztrál ökölvívó
 Jim Crawford, (1950 - ) amerikai baseball játékos